Hưng Lộc (Đồng Nai)
 Hưng Lộc (Nghệ An)
 Hưng Lộc (Thanh Hóa)